

Geografia 
 Root – comune nella contea di Montgomery (New York), negli Stati Uniti d'America
 Root – comune nel distretto di Lucerna Campagna (Canton Lucerna), in Svizzera

Informatica 
 .root – dominio di primo livello generico
 Root – punto iniziale del file system
 Root – utente che dispone dei massimi privilegi nei sistemi operativi di tipo Unix
 ROOT – programma per l'analisi dati elaborato dal CERN
 Root nameserver – server DNS

Meccanica 
 Pompa root – pompa meccanica per la creazione e il mantenimento del vuoto
 Root – album di Thurston Moore del 1999

Persone 
 Elihu Root (1845-1937) – politico statunitense
 Jesse Root (1989) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Jim Root (1971) – musicista statunitense
 John Wellborn Root (1850-1891) – architetto statunitense
 Martha Root (1872-1939) – religiosa statunitense
 Stephen Root (1951) – attore e doppiatore statunitense
 Tom Root (1973) – sceneggiatore, produttore televisivo e doppiatore statunitense

Altro 
 Root – personaggio della serie televisiva Person of Interest
 Effetto Root – processo biochimico dei pesci teleostei
 The Root – rivista rivolta agli afro-americani statunitense
 Root beer – bevanda

Pagine correlate 
 Roots